ou U-122 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 122, de type UE 2 a été construit en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et qui s'est rendu le .
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
 UB-122, un sous-marin de type UB III lancé en 1918 et qui s'est rendu le .
 L'Unterseeboot 122, un sous-marin de type IX.B a été construit en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être porté disparu après le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940